Baureihe 14 steht für:

 Schlepptender-Schnellzuglokomotiven mit der Achsfolge 2'B1 und 2'B1' der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 14.0: Preußische S 8 und S 9
 Baureihe 14.1: Pfälzische P 3 und Bayerische S 2/5
 Baureihe 14.2: Sächsische X V
 Baureihe 14.3: Sächsische X H1